Прову́лок Достоє́вського — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Достоєвського — провулок у місті Жмеринка Вінницької області.
 Провулок Достоєвського — провулок у місті Київ.
 Провулок Достоєвського — провулок у місті Кропивницький.
 Провулок Достоєвського — провулок у місті Одеса.
 Провулок Достоєвського — провулок у місті Харків.
 Провулок Достоєвського — провулок у місті Хмельницький.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки